Osoby o tym nazwisku:
 Ali Kelmendi – albański komunista
 Aziz Kelmendi – albański student prawa, sprawca masakry w Paraćinie
 Jeton Kelmendi – albański poeta, tłumacz, dziennikarz i wydawca
 Sali Kelmendi – albański inżynier i polityk
 Shkëlzen Kelmendi – albański piłkarz